Micropholis (земноводні) — рід викопних земноводних вимерлого ряду темноспондилів (Temnospondyli).
 Micropholis (рослини) — рід дерев сапотових (Sapotaceae).